Osiedle Kazimierza Wielkiego (Gniezno) –
 Osiedle Kazimierza Wielkiego (Włocławek) –

Zobacz też